

Classifica

Risultati

Statistiche

Classifica marcatori 
2 reti
 Jozef Adamec
 Pirri
 Ogün Altıparmak

1 rete

 Alexander Horváth
 Josef Jurkanin
 Ladislav Kuna
 Vojtech Masný
 Juraj Szikora

 Noel Cantwell
 Andy McEvoy
 Turlough O'Connor (1 rig.)
 Frank O'Neill
 Ray Treacy

 José Eulogio Gárate
 José María García Lavilla
 Francisco Gento
 Ramón Grosso
 Ayhan Elmastaşoğlu

Autogol
 John Dempsey (1, pro )

Collegamenti esterni 
 
 

 
 1968